Waschgang bezeichnet:
Den Zyklus eines Waschvorgangs, siehe: Waschmaschine#Waschgang
Einen Gipfel in der Hafnergruppe, siehe Waschgang (Berg)